Пилипенки — название населённых пунктов на Украине:

 Пилипенки — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Пилипенки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Пилипенки — село в Кобелякском районе Полтавской области.